Agente di cambio (stock broker, broker) – intermediario finanziario che ricerca e acquista, per conto del cliente, nel mercato di riferimento, il prodotto che offre il miglior rapporto qualità-prezzo
 Dealer – intermediario finanziario che investe risorse proprie per la composizione di un proprio portafoglio titoli. Il dealer si pone tra gli investitori e le banche: queste ultime, piuttosto che il mercato azionario, assumono il ruolo della controparte
 Trader – operatore finanziario che effettua compravendita di strumenti finanziari, quali azioni, obbligazioni, e derivati sulle varie borse valori e su altri mercati mobiliari in nome proprio; effettua anche scelte autonome basandosi su strumenti di analisi a differenza del broker